

Biologie 
La lamina est le maillage fibrillaire qui borde l'enveloppe nucléaire ;
Lamina est un genre d'araignées.

Mythologie 
 Dans la mythologie basque, un lamina est un esprit de la nature ou un génie d'apparence humaine.